Colton (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Colton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Colton (Leeds)
 Colton (Norfolk)
 Colton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Colton (South Dakota)
 Colton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Colton (Suffolk)
 Colton (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Colton Hills